Adamou ist der Familienname folgender Personen:

 Adamos Adamou (* 1950), zyprischer Politiker
 Assoumane Adamou (* 1942), nigrischer Beamter und Politiker
 Hima Adamou (1936–2017), nigrischer Journalist, Schauspieler und Dramatiker
 Ivi Adamou (* 1993), zyprische Sängerin
 Vassilis Adamou (* 1989), zyprischer Mountainbiker und Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Adamu